Amphoe Det Udom (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Ubon Ratchathani. Die Provinz Ubon Ratchathani liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Nordwesten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Samrong, Warin Chamrap, Na Yia, Phibun Mangsahan, Buntharik, Na Chaluai, Nam Yuen, Nam Khun und Thung Si Udom der Provinz Ubon Ratchathani, sowie Amphoe  Benchalak der Provinz Si Sa Ket.

Verwaltung 
Provinzverwaltung

Der Landkreis Det Udom ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 243 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, aus denen heute die Landkreise Na Yia und Thung Si Udom bestehen.

Lokalverwaltung

Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Det Udom (Thai: )

Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Suang (Thai: )
 Bua Ngam (Thai: )
 Kut Prathai (Thai: )
 Phon Ngam (Thai: )

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Mueang Det (Thai: )
 Na Suang (Thai: )
 Na Charoen (Thai: )
 Thung Thoeng (Thai: )
 Som Sa-at (Thai: )
 Top Hu (Thai: )
 Klang (Thai: )
 Kaeng (Thai: )
 Tha Pho Si (Thai: )
 Bua Ngam (Thai: )
 Kham Khrang (Thai: )
 Na Krasaeng (Thai: )
 Pa Mong (Thai: )
 Non Sombun (Thai: )

Weblinks 
  Weitere Informationen zum Amphoe Det Udom (auf Thai)
  (auf Thai)

Einzelnachweise 

Det Udom